El término Yámburg puede referirse a:

El antiguo nombre de Kingisepp, ciudad del óblast de Leningrado, en Rusia; o
Yámburg, ciudad del Distrito Autónomo Yamalo Nenets, en Rusia.